Мерзебург-Главный () — железнодорожная станция в городе Мерзебург в федеральной земле Саксония-Анхальт в Германии. Находится в 93,8 км от Берлина и в 111,2 км от Лейпцига.

Согласно классификации Deutsche Bahn AG относится к станциям категории 4.

Описание станции 
Станция Мерзебург-Главный расположена на линии Галле — Бебра («Тюрингской линии»), между платформой Шкопау и станцией Мерзебург-Грузовой. Станция является крупным железнодорожным узлом, в котором к линии Галле — Бебра примыкают 4 линии.

Станция имеет 4 пути, доступ к которым осуществляется с двух островных платформ.

Примечания

Ссылки 
 
 

Железнодорожные станции по алфавиту
Железнодорожные станции Германии